Agnathiellidae är en familj av djur. Agnathiellidae ingår i ordningen Bursovaginoidea, fylumet käkmaskar och riket djur. I familjen Agnathiellidae finns 3 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Käkmaskar
Agnathiellidae